Venosta peut désigner :

Patronyme 

 Emilio Visconti-Venosta, (1829-1914) marquis et homme politique italien.

Toponyme 

 Curon Venosta, une commune italienne ;
 , page d'homonymie ;
 Malles Venosta, une commune italienne ;
 , page d'homonymie ;
 Val Venosta, une vallée italienne se trouvant à l'ouest du Tyrol du Sud.
Patronyme italien